Bejen (Bejen)
 Bejen (Karanganyar)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing